Józef Gawron (1904–1969) – polski działacz komunistyczny, oficer UB
 Józef Gawron (ur. 1962) – polski polityk, nauczyciel i samorządowiec